Szwajcaria:
 Vully-les-Lacs – gmina w kantonie Vaud, w okręgu Broye-Vully

Zobacz też:
 Broye-Vully
 Mont Vully
 Mont-Vully